Das 38. Indianapolis 500 fand am 31. Mai 1954 am Indianapolis Motor Speedway statt. Es war das zweite von neun Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1954 sowie das erste Rennen der AAA-Saison 1954.

Hintergrund 

Die 500 Meilen von Indianapolis wurden zwischen 1950 und 1960 mit zur Fahrer­welt­meister­schaft der Formel 1 gezählt. Das Rennen hatte aber nie eine Bindung an die euro­pä­ische Rennserie und wurde in einem völlig anderen Modus ausgetragen. Es war wohl auch nie beabsichtigt, eine solche Integration herbeizuführen, denn Termin­über­schnei­dungen des Trainings und des Rennens machten es einem Fahrer praktisch unmöglich, in allen Rennen zur Fahrerweltmeisterschaft und in Indianapolis zu starten.

Training 
Die besten Startplätze in Indianapolis werden nach einem ungewöhnlichen Modus vergeben. Der schnellste Fahrer des ersten Tages steht auf der Pole-Position, unabhängig davon, ob an weiteren Trainingstagen Fahrer schnellere Rundenzeiten erzielen. Da in Indianapolis aber sehr gute Überholmöglichkeiten bestehen, ist der Nachteil eines hinteren Startplatzes nicht schwerwiegend. Im Training 1954 war der schnellste Fahrer des ersten Tages auch der schnellste insgesamt und so belegte Jack McGrath die Pole-Position. Er war in den vier Qualifikationsrunden über zwei Sekunden schneller als der Nächstschnellste, Cal Niday, der allerdings nur in der fünften Reihe starten durfte. Neben McGrath in der ersten Reihe standen Jimmy Daywalt (3. Zeit) und Jimmy Bryan (4. Zeit).

Rennen 
Am Renntag war es sehr heiß. Das hatte zur Folge, dass sich zahlreiche Fahrer ablösen ließen. Den besten Start hatte McGrath, der seine Pole-Position nutze, um in Führung zu gehen, gefolgt von Bryan und Thomson und Carter. Vukovich lag an sechster Stelle. In der Folge gelang es McGrath, seine Führung auszubauen, die er bis zu seinem ersten Boxenstopp nach 43 Runden behielt. In den folgenden 17 Runden stritten sich Daywalt und Cross um die Führung. Bei der ersten Gelbphase, ausgelöst durch einen Dreher von Ruttman, fuhren beide die Box an und überließen Bryan bis zu dessen Stopp in Runde 87 die Führung. Bis zu diesem Zeitpunkt waren mit Parsons und Homeier erst zwei Fahrer ausgeschieden. Danach lag der Vorjahressieger Bill Vukovich vorn und baute seine Führung zu annähernd einer Runde aus. In Runde 111 ereignete sich der erste ernste Zwischenfall, als Daywalt in Kurve 3 in die Begrenzungsmauer fuhr. Pat Flaherty, der den Wagen von Rathmann steuerte, geriet beim Versuch, ihm auszuweichen ebenfalls von der Bahn und musste aufgeben. Beide blieben aber unverletzt. Der führende Vukovich fuhr in Runde 128 zum letzten Mal an die Box. Um Zeit zu sparen und wohl auch, weil bereits ein anderes Fahrzeug in seiner Box parkte, ließ er nur die rechten (äußeren) Räder wechseln. Dennoch musste er bis zu Bryans letztem Stopp in Runde 140 warten, um wieder in Führung zu gehen. Vukovich, der jetzt sehr auf seine Reifen achtgeben musste, verlor etwas von seinem Vorsprung, fuhr aber dennoch seinen zweiten Indianapolis-Sieg nacheinander ein.

Meldeliste

Startaufstellung

Rennen

WM-Stand nach dem Rennen 
1954 erfolgte die Punktevergabe nach folgendem Schema:

 Es zählten nur die fünf besten Ergebnisse aus neun Rennen. Streichresultate sind in Klammern gesetzt.
 Die mit * gekennzeichneten Zahlen schließen den Punkt für die schnellste Runde ein.
 gleichfarbig markierte Felder weisen auf geteilte Fahrzeuge hin.

Weblinks 

 Teile des Rennens als Video

Einzelnachweise 

Indianapolis

Sportveranstaltung in Speedway (Indiana)
Indianapolis Motor Speedway